Het verstoorde leven (boek), een boek van Etty Hillesum
Het verstoorde leven (beeld), een standbeeld gemaakt door Arno Kramer